Bernardo Giambullari (1450-1525 circa) – scrittore e poeta italiano
 Pier Francesco Giambullari (1495-1555) – scrittore italiano